Le FCI Levadia Tallinn est un club de football estonien évoluant en Meistriliiga et basé à Tallinn. Son équipe réserve évolue en Esiliiga.

Dix titres de champion d'Estonie, dix Coupes d'Estonie et huit Supercoupes d'Estonie composent notamment le palmarès d'un des clubs les plus titrés et les plus populaires du football estonien.

Historique

Histoire 

En 2002, la réserve du Levadia atteint la finale de la Coupe d'Estonie et la remporte face à son équipe première obtenant ainsi une qualification en Europe.

Le club fusionne avec le FC Infonet Tallinn à l'issue de la saison 2017.

Repères historiques 
 1998 : fondation du club sous le nom de FC Levadia Maardu
 1999 :  à une Coupe d'Europe (C3) (saison 1999/00)
 2004 : le club est renommé FC Levadia Tallinn

Bilan sportif

Palmarès

Classements en championnat

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Joueurs et personnalités du club

Entraîneurs 

Le tableau suivant présente la liste des entraîneurs du club depuis 1998.

Joueurs emblématiques

Stade 

 depuis 1998 : Stade de Kadriorg (5 000 places)
Affluences du FC Levadia Tallinn depuis la saison 1998

Notes et références

Liens externes 
 
 

Levadia Tallinn, FC
Levadia Tallinn, FC